Federico Guglielmo d'Assia (1802-1875) – Elettore d'Assia e Langravio d'Assia-Kassel, dal 1847 al 1866
 Federico Guglielmo d'Assia-Kassel (1820-1884) – nato principe d'Assia-Kassel, assunse in seguito il titolo di langravio d'Assia-Kassel, con il nome di Federico Guglielmo
 Federico Guglielmo d'Assia-Darmstadt (1870-1873) – nobile tedesco